Населені пункти в Чехії:

 Хлум (Бенешов)
 Хлум (Тршебич)
 Хлум (Пльзень-південь)
 Хлум (Рокицани)
 Хлум (Чеська Липа)
 Хлум (Страконіце)